Сент-Адрес () — город на севере Франции, регион Нормандия, департамент Приморская Сена, округ Гавр, кантон Гавр-6. Пригород Гавра, примыкает к нему с северо-запада. Курорт на побережье Ла-Манша.

Население (2018) — 7 349 человек.

История 
Впервые город был упомянут в документах в 1240 году под названием Caput Caleti. В 1415 году здесь высадился на берег английский король Генрих V, стремившийся завоевать французский трон.

В XIX веке Сент-Адрес превращается в пригород Гавра, застроенный фешенебельными виллами. После проведения в 1847 году в Гавр железной дороги и строительства в 1870-е годы железнодорожной ветки между Гавром и Сент-Адресом город превратился в популярный курорт. Одной из знаменитостей, построивших себе в 1879 году в Сент-Андресе виллу, была актриса Сара Бернар, проводившая здесь летние месяцы. Также многие знаменитые художники поселились в Сент-Адресе и избрали город и его окрестности мотивами для своих полотен. К этим художникам относятся Камиль Коро, Альфред Стивенс, Альбер Марке и Рауль Дюфи. Одной из самых известных картин, созданных в Сент-Адресе, является «Терраса в Сент-Адрес» Клода Моне.

В 1905 году известный бизнесмен Жорж Дюфайль (Georges Dufayel) решил создать здесь курорт по подобию Ниццы. Центральная набережная Сент-Адреса Авеню де Регата (Avenue de Regatta) выстроена по образцу знаменитой Английской набережной Ниццы.

Во время Первой мировой войны в Сент-Адресе с октября 1914 по ноябрь 1918 находилось бельгийское правительство в изгнании. Во время Второй мировой войны немецкие оккупанты соорудили в окрестностях Сент-Адреса многочисленные укрепления как часть Атлантического вала для защиты гавани Гавра.

Достопримечательности 
 Церковь Нотр-Дам-де-Флот 1857 года
 Церковь Сен-Дени 1874-1877 годов
 Маяк Эв (Phare de la Hève) в устье Сены
 Усадьба Витанваль XV века
 Вилла Сары Бернар

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 0,0 %
 промышленность — 6,9 %
 строительство — 2,1 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 40,1 %
 государственные и муниципальные службы — 50,8 %

Уровень безработицы (2017) — 9,9 % (Франция в целом —  13,4 %, департамент Приморская Сена — 15,3 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 31 070 (Франция в целом — 21 730, департамент Приморская Сена — 21 140).

Демография 
Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 
Пост мэра Сент-Адреса с 2014 года занимает член партии Союз демократов и независимых Юбер Дежан де ла Бати (Hubert Dejean de La Batie). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им правый список был единственным.

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея

Примечания 

Города Франции
Адреса импрессионизма